Civitate steht für:

 Titularbistum Civitate, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Civitate (Apulien), ein Ort in Apulien

Civitate ist der Familienname folgender Personen:

 Xavier Civitate (* 1991), uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 San Paolo di Civitate
 Cividate